IDA Pro Disassembler () — интерактивный дизассемблер, который широко используется для реверс-инжиниринга. Он отличается исключительной гибкостью, наличием встроенного командного языка, поддерживает множество форматов исполняемых файлов для большого числа процессоров и операционных систем. Первоначальный автор и основной разработчик — Ильфак Гильфанов.

Позволяет строить блок-схемы, изменять названия меток, просматривать локальные процедуры в стеке и многое другое.

В последних версиях имеет встроенный отладчик x86 и ARM.

IDA, до определенной степени, умеет автоматически выполнять анализ кода, используя перекрестные ссылки, знание параметров вызовов функций стандартных библиотек, и другую информацию. Однако вся сила его проявляется в интерактивном взаимодействии с пользователем. В начале исследования дизассемблер выполняет автоматический анализ программы, а затем пользователь с помощью интерактивных средств IDA начинает давать осмысленные имена, комментировать, создавать сложные структуры данных и другим образом добавлять информацию в листинг, генерируемый дизассемблером пока не станет ясно, что именно и как делает исследуемая программа.

Дизассемблер имеет консольную и графическую версии. Поддерживает большое количество форматов исполняемых файлов. Одной из отличительных особенностей IDA Pro является возможность дизассемблирования байт-кода виртуальных машин Java и .NET. Также поддерживает макросы, плагины и скрипты, а последние версии содержат интегрированный отладчик.

Версии поставки 
Существует несколько версий IDA Pro — бесплатная (freeware), стандартная (standard) и расширенная (advanced). Бесплатная версия обладает ограниченными возможностями по сравнению со стандартной и расширенной версиями — поддерживается только архитектура x86 и отсутствует поддержка подключаемых модулей.

Поддерживаемые форматы исполняемых файлов 
 ELF (UNIX-подобные)
 MZ (DOS)
 PE (Windows)
 Mach-O (MacOS X)
 Netware .exe
 OS/2 .exe
 Geos .exe
 «Сырой» двоичный код (например, дамп памяти)

См. также 
 Radare2
 Beye
 Ассемблер
 Дизассемблер

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Отладчики
Дизассемблеры
Приложения, использующие Qt